Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — братья Брайаны — уступили в четвертьфинале.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Финал)

<li>  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Полуфинал)
<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Четвертьфинал)
<li>  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг (Титул)
<li>  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Masters Madrid 2008